Ру́ны — многозначный термин.

 Руны — письменность древних германцев.
 Руны — эпические песни финно-угорских народов.
 Ряд письменностей, названных рунами из-за внешнего сходства:
 Болгарские руны — письменность, использовавшаяся в Болгарии.
 Венгерские руны — письменность, использовавшаяся в Венгрии.
 Кёк-тюркские руны — письменность, применявшаяся в Центральной Азии.
 Славянские руны — гипотетическая письменность, возможно использовавшаяся славянами.

Топоним 
 Руны — посёлок, Красносельский район, Костромская область, Россия

См. также 
 Руна (значения)
 Рунный
 Рунный камень
 Рунный посох
 Рунит (или рунный гранит)